

Cinema e televisione 
 Canto di Natale di Topolino (Mickey's Christmas Carol) – mediometraggio del 1983
 Canto di Natale (A Christmas Carol) – film d'animazione del 1997 diretto da Stan Phillips
 Canto di Natale (A Christmas Carol) – film TV del 1999

Letteratura 
 Canto di Natale (A Christmas Carol) – racconto di Charles Dickens

Altro 
 Canto di Natale – genere di composizioni musicali tradizionali, cantate durante il periodo natalizio
 Canto di Natale – programma televisivo e concerto annuale su Rai 1

Pagine correlate
 A Christmas Carol